Charles Curran ist der Name folgender Personen:

* Charles Curran (Politiker) (1903–1972), britischer Politiker
 Charles Curran (Theologe) (* 1934), US-amerikanischer Theologe 
 Charles Courtney Curran (1861–1942), US-amerikanischer Maler 
 Charles Howard Curran (1894–1972), kanadischer Insektenkundler